Мисс США 1980 () — 29-й конкурс красоты Мисс США прошедший 15 мая 1980 года, в Gulf Coast Convention Center, Билокси, Миссисипи. Победительницей конкурса стала Шоун Уэтерли из штата Южная Каролина.

Результаты

Полуфинальные количество очков 

 Победитель
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 12 полуфинасток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Штаты-участницы 

 — Памела Ригас
 — Дебби Фикус
 — Джайнин Форд
 — Сьюзи Оуэнс
 — Кари Ллойд
 — Шелли Маркс
 — Кристин Уилсон
 — Карен Джоббе
 — Марианна Риттер
 — Барбара Баузер
 — Эйприл Рид
 — Кэрол Чинг
 — Марта Винсен
 — Карен Мари Гроут
 — Сьюзан Осби
 — Лори Кромминга
 — Лиза Бойд
 — Лиза Девильес
 — Келли Бонин
 — Виктория Элиас
 — 
 — Дайан Кэмпбелл
 — Тина Хэммондс
 — Карла Рид Петерсон
 — Чери Браун
 — Келли Лаксон
 — Роббин Инглиш
 — Ребекка Стааб
 — Кимберли Гайдер
 — Ева Дайер
 — Джони Пайфер
 — Кэти Доун Патрик
 — Дебра Сью Маурис
 — Лори Боггс
 — Ким Томпсон
 — Элизабет Ким Томас
 — Марта Стрейтофф
 — Марта Видусич
 — Андреа Патрик
 — Робин Холл
 — Шоун Уэтерли
 — Джейн Шмидт
 — Дайан Хант
 — Барбара Бакли
 — Тамара Парсонс
 — Джуди Мейсон
 — Келли Хамфри
 — Джанет Браун
 — Линда Хендрик
 — Сьюзан Макгаффиган
 — Сьюзи Харрис

Судьи 
Джуди Андерсен
Джералд Фицджералд

Питер Макс
Боб Кейн
Ричард Кляйн

Адам Уэст

См. также 
 Мисс Мира 1980
 Мисс Вселенная 1980
 Мисс Интернешнл 1980

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1980
События 15 мая
Май 1980 года
1980 год в Миссисипи
Билокси